White Hall (Alabama)
White Hall (Arkansas)
White Hall (Illinois)
Whitehall

Desambiguações de topônimos